Krait – genere di serpenti
Krait – tipo di CPU
MV Krait – nave australiana protagonista dell'operazione Jaywick